Nyitraszőlős – község szlovák neve Szlovákiában a Nyitrai járásban;
 Vinodol - község Horvátországban Tengermellék-Hegyvidék megyében;
 Vinodol Horvátország egyik tájegysége;
 Vinodol – a középkori Horvátország egyik megyéje, a Frangepán család birtoka.